Васнево — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Васнево — деревня в Оршанском районе Витебской области.

Россия 
 Васнево — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Васнево — деревня в Чухломском районе Костромской области.
 Васнево — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Васнево — деревня в Бельском районе Тверской области.
 Васнево — деревня в Кашинском районе Тверской области.